Diego Tonetto – calciatore argentino
 Max Tonetto – ex calciatore italiano